De 1. divisjon 2003 was het zevende seizoen van de op-één-na hoogste voetbaldivisie in Noorwegen waarin in één poule werd gespeeld. Daarvoor bestond de competitie uit twee groepen met elk twaalf deelnemende teams. Het seizoen begon op 13 april en eindigde op 1 november 2003. Topscorer werd Markus Ringberg van kampioen Hamarkameratene met 19 treffers.

Eindstand

Promotie/degradatie
 Hamarkameratene en Fredrikstad FK promoveren rechtstreeks naar de Tippeligaen en nemen volgend seizoen de plaatsen in van degradanten Aalesunds FK en Bryne FK.
 Sandefjord verliest in de play-offs promotie/degradatie over twee duels van Vålerenga IF, waardoor beide clubs komend seizoen in dezelfde divisie uitkomen als dit seizoen.
 Bærum, FK Oslo Øst, FK Ørn-Horten en Alta IF degraderen naar de 2. Divisjon.

Play-offs

Vålerenga handhaaft zich en speelt ook in 2004 in de Tippeligaen.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Toeschouwers

Kampioensteam
'''Hamarkameratene
Lars Nordberg, Knut Marius Røvde, Lars Barmoen, Svein Inge Haagenrud, Glenn Leif Ståhl, Are Tronseth, Vegar Bjerke, Hai Lam, John Jensen, Stig Krohn Haaland, Joachim Sørum, Pål Ekeberg Schjerve, Petter Vaagan Moen, Marius Asak Gullerud, Peter Sørensen, Felix Ademola, Kristian Skogsrud, Fredrik Garshol, Espen Haug, Petter Antonsen, Sveinung Fjeldstad, Frode Birkeland, Espen Olsen en Sigurd Ertsås. Trainer-coach: Ståle Solbakken.

Zie ook
Tippeligaen 2003
Noorse voetbalbeker 2003
Noors voetbalelftal in 2003

2003
Competitievoetbal 2003